Bonus (z lat. bonus = „dobrý“) obecně znamená „něco dobrého (navíc)“, opakem je malus. 

Termín se používá hlavně ve finančnictví, kde může znamenat:

 příplatek, odměna, prémie
 superdividenda
 sleva z pojistného za bezeškodní průběh
 daňový bonus

jiné významy
 bonus (skladba) – skladba přidaná na reedici hudebního alba, zpravidla na CD nebo MC nosič, které mají větší kapacitu než původní gramodeska
 Bonus (Texas) – nemunicipální území v americkém státě Texas
 Bonus (rapper) – český rapper a písničkář

Externí odkazy